Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1989 года — чемпионат мира по конькобежному спорту среди женщин, который прошёл с 4 — 5 февраля на стадионе Олимпийский каток имени Джеймса Шефилда в Лейк-Плэсиде (США). На чемпионате вручались медали победительницам на отдельных дистанциях.

Отдельные дистанции

Общий зачёт

Ссылки 
 Итоги на Skateresults.com

Международные соревнования по конькобежному спорту в США
Февраль 1989 года
Международные спортивные соревнования в Лейк-Плэсиде
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин
Чемпионаты мира в США